Henry Codman Potter peut faire référence à : 
  (1834-1908), évêque du diocèse épiscopalien de New York ;
 Henry Codman Potter II (1904-1977), plus connu sous le nom de H. C. Potter, réalisateur et scénariste américain.